Уффализ (фр. Houffalize) — город и коммуна в Бельгии.

География 
Коммуна Уффализ находится в округе Бастонь провинции Люксембург, на юго-востоке страны, близ границы с Люксембургом.

Городок расположен в Арденнах на реке Восточный Урт. Входящая в коммуну территория представляет собой покрытые лесом долины, перемежающиеся горами.

Площадь коммуны равна 166,58 км². Численность населения составляет 4.749 человек (на 1 января 2006 года).

История 
Первое письменное упоминание о Уффализе относится к 1147 году. В 1235 здесь строится госпиталь. В годы Второй мировой войны, в период с 25 декабря 1944 года по 6 января 1945 года, во время Арденнской операции здесь шли тяжёлые бои союзников с немецкими войсками, в результате которых Уффализ был почти полностью разрушен.

Города-побратимы 
  Альтеа, Испания
  Бад-Кёцтинг, Германия
  Бандоран, Ирландия
  Белладжо, Италия
  Гранвиль, Франция
  Зволен, Словакия
  Карккила, Финляндия
  Кёсег, Венгрия
  Марсаскала, Мальта
  Меерссен, Нидерланды
  Нидеранвен, Люксембург
  Превеза, Греция
  Пренай, Литва
  Сезимбра, Португалия
  Сигулда, Латвия
  Сушице, Чехия
  Тюри, Эстония
  Укселёсунд, Швеция
  Хойна, Польша
  Хольстебро, Дания
  Шерборн, Великобритания
  Юденбург, Австрия

Населённые пункты по алфавиту
Города Бельгии